Lefébure est un nom de famille, variante de , résultant d'une mauvaise interprétation du glyphe V (v) qui selon l'usage latin, pouvait noter à la fois la voyelle U et comme aujourd'hui la consonne V. Ce nom de famille est typique du Nord-Pas-de-Calais-Picardie et de la Normandie (Seine-Maritime).

Patronyme simple 

 Anne Lefébure, chanteuse, comédienne française ;
 Antoine Lefébure (né en 1950), consultant en technologie de la communication ;
 Bernard Lefébure (1922-1997), général français ;
 Ernest Lefébure (1835-1913), dentellier qui a donné son nom à la rue Ernest-Lefébure ;
 Estelle Lefébure (née en 1966), mannequin français ;
 Eugène Lefébure (1838-1908), égyptologue français ;
 Guillaume-René Lefébure (1744-1809), baron de Saint-Ildephont, militaire, historien, médecin, écrivain politique et littérateur français ;
 Eugène Jean-Baptiste Charles Lefébure (1808-1874), homme politique français ;
 Léon Lefébure (1838-1911), écrivain, journaliste et homme politique français ;
 P. Lefébure (), relieur français ;
 Philippe Lefébure, journaliste économique à France Inter ;
 Thierry Lefébure (1949-2009), lobbyiste français ;
 Yvonne Lefébure (1898-1986), pianiste française.

Patronyme composé 

  ;
 Isaac-François Lefébure-Wely (~1756-1831), organiste, pianiste et compositeur français ;
 Louis James Alfred Lefébure-Wély (1817-1869), organiste et compositeur français.

Louis Charles Lefébure de Cerisy (Cerisy-Bey) est le fondateur de l'arsenal d'Alexandrie.

Personnages et œuvres de fiction 
 La Saga des Lefébure, série de bandes dessinées.

Voir aussi

Lien externe 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme normand